Copleston ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Copleston (1776–1849), anglikanischer Geistlicher und Gelehrter, Bischof von Llandaff  
 Ernest Copleston (1855–1933), anglikanischer Geistlicher, Bischof von Colombo 
 Frederick Copleston (1907–1994), britischer Ordensgeistlicher und Philosoph
 Frederick Selwyn Copleston (1850–1935), britischer Kolonialbeamter und Richter 
 Geoffrey Copleston (1921–1999), britischer Schauspieler
 John Copleston (fl. 1655), englischer Offizier, Sheriff of Devon 
 Reginald Copleston (1845–1925), anglikanischer Geistlicher, Bischof von Colombo und Kalkutta